DDR-Oberliga 1978/1979 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1978/1979. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1979/1980 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1979/1980 startovaly týmy Dynamo Drážďany a FC Carl Zeiss Jena. Účast v Poháru vítězů pohárů 1979/1980 si zajistil 1. FC Magdeburg jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - BSG Chemie Böhlen a nováček FC Hansa Rostock. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1978
Fotbal v roce 1978
Fotbal v roce 1979
Sport v Německu v roce 1978
Sport v Německu v roce 1979